One More Time steht für:

Film und Fernsehen:
 Originaltitel von Pflichtbewußt (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Rudolf Ising (1931)
 Originaltitel von Die Pechvögel, US-amerikanischer Spielfilm von Jerry Lewis (1970)
 One More Time (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Edwards (2015)

Musik:
 One More Time (Band), schwedische Popgruppe (1991–1997)
 One More Time (Joe-Jackson-Lied), Lied des New-Wave-Musikers Joe Jackson (1979)
 One More Time (Daft-Punk-Lied), Lied der French-House-Formation Daft Punk (2000)
 One More Time (Robin-Schulz-und-Felix-Jaehn-Lied), Lied der DJs Robin Schulz und Felix Jaehn (2021)